
Molekulska formula -{C2H5NO2}- se može odnositi na:
 Acetohidroksaminska kiselina
 Glicin
 Nitroetan
 Metil karbamat
 Etil nitrit